«Горячий, крутой и злой» ( — «Южный кулак, северная нога, живой Янь-ван») — тайваньский фильм режиссёра Ли Цзонаня.

Сюжет 

Капитан Лу Тунчуань по прозвищу «Северная Нога» является уважаемым главой службы безопасности небольшого города, но его богатый начальник управляет городом, беря взятки, а его сын не пропускает ни одной юбки. Бай Юйцзин по прозвищу «Южный Кулак» прибывает в город и сталкивается с капитаном Лу, который предлагает работать на городского мэра. Тем не менее, каждый в городе нечто иное, чем то, кем они кажутся. У капитана есть позорная тайна из прошлого, которая мотивирует госпожу Ли попросить Бая убить его. Городской босс чеканит поддельные монеты, и кто-то пытается собрать доказательства этого. Удачные события приводят Лу и Бая на одну сторону потому, что мэр просит помощи у господина Луна, внушающего страх мастера боевых искусств, чтобы разобраться со всеми своими врагами.

В ролях

Отзывы 
The Encyclopedia of Martial Arts Movies:

Примечания

Ссылки 

   
 «Горячий, крутой и злой» на сайте Hong Kong Movie DataBase

Фильмы-боевики Тайваня
Фильмы на языке путунхуа
Фильмы о боевых искусствах